La Allied Dunbar Premiership 1997-1998 fu la undicesima edizione della lega nazionale di rugby a 15 inglese. Rispetto al passato, questa stagione vede un cambio di denominazione del campionato (da League a Premiership) e un cambio di sponsor (dalla Courage ad Allied Dunbar).

I neopromossi Newcastle Falcons si aggiudicarono il loro primo titolo. Per poter ampliare a 14 squadre nella stagione successiva, non ci fu nessuna retrocessione automatica, ma le ultime due classificate disputarono dei playoff contro le squadre classificate in terza e quarta posizione nella Premiership Two. A seguito di questi playoff i London Irish rimasero in Premiership, mentre Bristol venne retrocessa. Dalla serie inferiore vennero promosse le prime due classificate (Bedford e West Hartlepool) e i London Scottish (vincitori ai playoff)

Squadre partecipanti

Classifica